Estudios árabes puede referirse a:
 Arabismo, entendido como el estudio de la lengua árabe y la cultura árabe desde otras lenguas y culturas.
 Studium arabicum, instituciones educativas medievales.